A Copa da Palestina de 1975, disputada na Tunísia, foi a terceira e última edição da Copa da Palestina de Seleções. Esta competição aparentemente substituiu a Copa das Nações Árabes entre os anos de 1966 e 1985. O título ficou com o Egito pela segunda vez.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C 

 A Síria se classificou na disputa por pênaltis.

Grupo D

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão 

1975
1975 no futebol